Заря́нка — поэтический сборник русского поэта Сергея Есенина (1895—1925). Состоит из 10 стихотворений для детей. Подготовлен для публикации в 1916 году, издан впервые в 1964 году издательством Малыш (составитель: А. Козловский, «Введение»: А. Есенина, иллюстрации: Н. Захаржевский).

Макет издания хранится в ИРЛИ, архив М. В. Аверьянова, ф. 428, оп. I, № 132, лл. 1—12 (Козловский 1995, С. 325).

Состав сборника 
В макет сборника «Зарянка» с подзаголовком «Стихи для детей» Сергей Есенин включил десять стихотворений. Пять опубликованы в 1914 году: «Воробышки», «Пороша», «Берёза», «Колокол дремавший…», «С добрым утром!»; пять стихотворений ещё не публиковавшихся: «Прячет месяц за овинами…», «Вечер, как сажа…», «По лесу леший кричит на сову…», «За рекой горят огни…», «Молотьба» (Козловский 1995, С. 349—350).

На первом листе с названием макета сборника рукой поэта обозначено: «Книгоиздательство. 1916» (там же).

История 
После переезда в Москву в 1914 году Есенин начал активно издаваться в детских журналах (под псевдонимами). С того времени задумал издать книгу стихов для детей. Московский замысел завершился в Петрограде. В 1916 году макет книги подготовил сам Сергей Есенин и передал петроградскому издателю М. В. Аверьянову. Но публикация не состоялась ни в 1916-ом, ни при жизни Сергея Есенина. Макет издания затерялся на десятки лет.

Обнаружен макет сборника в 1946 году в архиве Института литературы Академии наук СССР литературоведом Давидом Иосифовичем Золотницким. В том же году ленинградский журнал «Костёр» опубликовал подборку из сборника «Стихи Сергея Есенина». Перед тремя стихотворениями («Берёза», «Молотьба», «По лесу леший кричит на сову…») было краткое вступление, рассказывающее о первых поэтических годах Есенина, о его планах по изданию книжки, нарушенных войной, о том, как была сделана находка утерянного сборника и о первой публикации трех стихов (Козловский 1995, С. 367):

Первая публикация сборника произошла в 1964 году новейшим, менее года созданным, издательством «Малыш». Оно в 1963 году вышло из стен из издательства «Детский мир».

Автором введения к книге выступила младшая сестра поэта А. Есенина. Составитель А. Козловский включил к сборнику из 10 стихотворений другие произведения разных лет.

Исследование сборника как целостного произведения 
Наталья Гордиенко — одна из исследователей сборника. В специальной работе (Гордиенко 2004) выделяет ряд особенностей сборника.

Название «Зарянка» — небольшая певчая птица — сразу обращает читателя к миру природы. Стихи пронизаны стихией музыки благодаря использования звукописи (аллитераций, ассонансов); строчки богаты звуками природы, голосами птиц, песнями.

Стихотворения очень близки к характерным чертам детской речи — мало эпитетов, много действия; слова рифмуются через один-другой, зачастую хореем. Много игры, в том числе словесной.

Почти каждая строка сокращена до двух-трёх слов, поэтому рифмующиеся слова находятся вблизи друг от друга, привлекают особенное внимание ребёнка. Рифма из-за краткости строки является добавочно носителем смысла всей фразы.

В каждой строке синтаксический параллелизм: 4 предложения — 4 образа — 4 сменяющие друг друга картины, в основе которых лежит действие.

Каждый стих имеет своё предикативное ядро.

В стихотворениях из сборника «Зарянка» 7 из 10 стихов написаны хореем. На 100 глаголов и глагольных форм приходится 51 прилагательное (соотношение 2:1). Например, в стихотворении «По лесу леший кричит на сову…» употреблено 11 глаголов (кричит, прячутся, спит, чудится, колет, плачет, трясёт, идите, кричит, откликнись, зову) и 1 прилагательное (звонкое).

Публикации 
Зарянка [Текст] : сборник стихотворений : [для младшего школьного возраста] / ил.: Н. Захаржевский. — М. : Малыш, 1964. — 72 с. : ил.;

Литература 
 Гордиенко Н. Н. (2004). Сборник С. А. Есенина «Зарянка» как «заповедь для детских поэтов» // Современное есениноведение. — 2004. — № 1. — С. 129—132.
 Козловский А. А. (1995). Комментарии // Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. — М.: Наука; Голос, 1995—2002. Т. 1. Стихотворения. — 1995. — С. 385—664.

Сборники стихов 1964 года
Книги издательства «Малыш»
Произведения художественной литературы, опубликованные посмертно